Jurij Kowalow (ur. 1991) – rosyjski lekkoatleta, trójskoczek
 Jurij Fiodorowicz Kowalow (1934-1979) – radziecki piłkarz
 Jurij Wołodymyrowicz Kowalow (ur. 1954) – ukraiński piłkarz i trener